Jurin je priimek več oseb:
 Iwan Jurin (1896–1951), poljski general
 James Jurin, angleški znanstvenik
 Josip Jurin, hrvaški leksikograf
 Smiljan Jurin, hrvaški ekonomist

Glej tudi 
 priimek Jurinčič

Ruski priimki